Jarogniew – staropolskie imię męskie

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Jarogniew – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Gościno

Zobacz też 
 Jarogniewie